Список екзопланет, відкритих у 2019 році — перелік екзопланет, яких вперше спостерігали у 2019 році.

Перелік 
{|class="wikitable plainrowheaders sortable" style="width: 100%; font-size: 83%; text-align: center;"
  !Name
  !data-sort-type="number"|Маса ()
  !data-sort-type="number"|Радіус ()
  !data-sort-type="number"|Орбітальний період (діб)
  !data-sort-type="number"|Велика піввісь (а. о.)
  !data-sort-type="number"|Температура на поверхні (K)
  !Метод відриття
  !data-sort-type="number"|Відстань від Землі (св. років)
  !data-sort-type="number"|Маса материнської зорі ()
  !data-sort-type="number"|Температура материнської зорі (K)
  !Remarks
|-
|7 Canis Majoris c
|0.87
|
|996.00
|2.153
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|64.6
|1.34
|4826
|
|-
|Beta Pictoris c
|9
|
|1200
|2.7
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|64.43
|1.76
|
|
|-
|CI Tauri b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|DS Tucanae Ab
|
|
|
|
|850
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|Epsilon Indi Ab
|3.25
|
|16510
|11.55
|64.25
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|11.87
|0.75
|
|
|-
|Gliese 49 b
|
|
|
|0.0905±0.0011
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|32.145±0.01
|0.515±0.019
|3805±51
|
|-
|Gliese 143 b
|
|0.2280839 ± 0.0282262
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|0.76 +0.03−0.02
|
|-
|Gliese 357 b
|0.00579
|0.1086
|3.93072
|0.035
|525
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|30.80
|0.342
|3505
|
|-
|Gliese 357 c
|0.0107
|
|9.1247
|0.061
|401.2
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|30.80
|0.342
|3505
|
|-
|Gliese 357 d
|0.019
|
|55.661
|0.204
|219.6
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|30.80
|0.342
|3505
|Potentially habitable exoplanet
|-
|Gliese 378 b
| 0.04097 ± 0.006
|
|3.822±0.001
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|48.79
|0.56±0.01
|3879±67
|
|-
|Gliese 411 b
|0.00941±0.00145
|
|12.9532±0.0079
|
|349.83±0.32
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|8.284
|0.386±0.039
|3563±60
|
|-
|Gliese 685 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-

|Gliese 686 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|Gliese 4276 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HAT-P-69b
|3.58
|1.676
|4.7869491
|0.06555
|1930
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|1122
|1.65
|7394
|
|-
|HAT-P-70b
|<6.78
|1.87
|2.74432452
|0.04739
|2562
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|1073
|1.89
|8450
|
|-
|HATS-54b
|0.76
|1.067
|2.5441828
|0.03763
|1625
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|2510
|1.10
|5702
|
|-
|HATS-55b
|0.921
|1.251
|4.2042001
|0.05412
|1367
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|2034
|1.20
|6214
|
|-
|HATS-56b
|0.602
|1.688
|4.324799
|0.06043
|1902
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|1882
|1.57
|6536
|
|-
|HATS-57b
|3.147
|1.139
|2.3506210
|0.03493
|1413.4
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|913
|1.03
|5587
|
|-
|HATS-58Ab
|1.03
|1.095
|4.2180896
|0.05798
|1721
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|1605
|1.46
|7175
|
|-
|HATS-70b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|HD 1397 b
|0.415±0.020
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|260.121
|
|5521±60
|
|-
|HD 2685 b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|HD 8326 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 13724 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 15337 b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|HD 15337 c
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|HD 20003 b
|
| 0.2051
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 20003 c
|
| 0.2103
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 20781 b
|
| 0.2052
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 20781 c
|
| 0.2183
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 20781 d
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 20781 e
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 21411 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 21693 b
|
| 0.1976
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 21693 c
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 21749 c
| <0.0116
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|HD 23472 b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|HD 23472 c
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"| транзитний
|
|
|
|
|-
|HD 24085 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 25015 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 31527 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 31527 c
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 31527 d
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 39855 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 45184 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 45184 c
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 51608 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 51608 c
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 64114 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 92788 c
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 92987 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 97048 b
|2.5
|
|
|130
|
|style="background:#FF6CDA"|пряме спостереження
|603
|2.4
|10000
|Discovered using study of disk kinematics
|-
|HD 102843 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 103949 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 125390 b
|22.16
|
|1756.2
|3.16
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|503
|1.36
|4850
|
|-
|HD 180617 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 181234 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 202772 Ab
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|HD 206255 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 210193 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 211970 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 213885 b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|A транзитнийing 1-day-period super-Earth with an Earth-like composition around a bright (V=7.9) star unveiled by TESS
|-
|HD 213885 c
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 219666 b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|307.98
|
|
|
|-
|HD 220197 b
|0.20
|
|1728
|2.729
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|210
|0.91
|5683
|
|-
|HD 221416 b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|Hot Saturn-type planet confirmed by TESS
|-
|HD 221420 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HD 233832 b
|1.78
|
|2058
|2.827
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|192
|0.71
|4981
|
|-
|HIP 35173 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HIP 54373 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HIP 54373 c
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HIP 71135 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|HIP 79098 (AB)b
|
|
|
|
|
|style="background:#FF6CDA"|пряме спостереження
|
|
|
|
|-
|HR 858 b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|HR 858 c
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|HR 858 d
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|{{val|1.145|+0.074|-0.080}
|
|
|-
|HR 5183 b
|3.23
|
|27000
|18
|171
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|102.7
|1.07
|5794
|Exoplanet found with most elliptical orbit as of 2019
|-
|K2-32e
|
|
|
|0.04951±0.00055
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-43c
|
|0.216
|2.198884
|
|1093.7
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|598
|0.57
|3841
|
|-
|K2-50c
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-63c
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-133e
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-146c
|0.02358
|0.195
|4.00498
|
|1093.7
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|259
|0.33
|3385
|
|-
|K2-166c
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-168c
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-198c
|
|0.1270
|3.3596055
|
|1229.9
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|362
|0.80
|5213
|
|-
|K2-198d
|
|0.2175
|7.4500177
|
|943.2
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|362
|0.80
|5213
|
|-
|K2-282c
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-290b
| 0.0664 ± 0.0
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-290c
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-291b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-292b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-293b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-294b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-295b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-296b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-297b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-298b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-299b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-300b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-301b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-302b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-303b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-304b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-305b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-306b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-307b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-308b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-310b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|K2-310c
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-

|K2-311b
|<13
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-

|KELT-23Ab
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|KELT-24b
|5.18
|1.272
|5.5514926
|0.06969
|1459
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|313.2
|1.46
|6509
|
|-
|Kepler-47d
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|4900
|
|
|
|-
|Kepler-65e
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|1.25±0.06
|6211±66
|
|-
|Kepler-82f
||
|
|
|
|
|style="background:#FF7519"|timing
|
|
|
|
|-
|Kepler-448c
|22
|
|2500
|4.2
|
|style="background:#FF7519"|timing
|1318
|1.5
|
|
|-
|Kepler-1658b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|First exoplanet candidate detected by Kepler Space Telescope (known as KOI-4.01), confirmed in 2019.
|-
|Kepler-1659b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|Kepler-1659c
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|-
|Kepler-1660b
|
|
|
|
|
|style="background:#FF7519"|timing
|
|
|
|This detection arose from a search for eclipse timing variations among the more than 2,000 eclipsing binaries observed by Kepler.
|-
|KMT-2016-BLG-0212Lb
|18
|
|
|2.2
|
|style="background:#0099FF"|гравітаційне мікролінзування
|21000
|0.48
|
|
|-
|KMT-2016-BLG-1107Lb
|
|
|
|
|
|style="background:#0099FF"|гравітаційне мікролінзування
|
|
|
|
|-
|KMT-2017-BLG-0165Lb
|
|
|
|
|
|style="background:#0099FF"|гравітаційне мікролінзування
|
|
|
|

|-
|KMT-2017-BLG-1038Lb
|
|
|
|
|
|style="background:#0099FF"|гравітаційне мікролінзування
|
|
|
|
|-
|KMT-2017-BLG-1146Lb
|
|
|
|1.6±0.6
|
|style="background:#0099FF"|гравітаційне мікролінзування
|
|
|
|
|-
|KMT-2018-BLG-1990Lb
|0.348
|
|
|0.763
|
|style="background:#0099FF"|гравітаційне мікролінзування
|3150
|0.09
|
|
|-
|LHS 3844 b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|LP 791-18 b
|
|0.0999
|0.9480050
|0.009690
|650
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|86.41
|0.14
|2960
|
|-
|LP 791-18 c
|
|0.206
|4.989963
|0.029392
|370
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|86.41
|0.14
|2960
|
|-
|Luyten 98-59 b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|Luyten 98-59 c
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|Luyten 98-59 d
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|LSPM J2116+0234 b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|LTT 1445 Ab
|0.0069
|0.123
|5.35882
|0.03807
|433
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|22.4
|0.26
|3337
|
|-
|MOA-bin-29b
|0.600
|
|
|0.48
|
|style="background:#0099FF"|гравітаційне мікролінзування
|23200
|0.03
|
|
|-
|NGTS-4b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|NGTS-5b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|NGTS-6b
|1.339
|1.326
|0.8820590
|0.01677
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|1010
|0.77
|4730
|
|-
|NGTS-8b
|0.93
|1.09
|2.49970
|0.035
|1345
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|1420
|0.89
|5241
|
|-
|NGTS-9b
|2.90
|1.07
|4.43527
|0.058
|1448
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|1420
|1.34
|6330
|
|-
|NSVS 14256825 b
|
|
|
|
|
|style="background:#FF7519"|timing
|
|
|40000
|
|-
|NY Virginis c
|5.54
|
|8799
|
|
|style="background:#FF7519"|timing
|1800
|
|
|
|-
|OGLE-2015-BLG-1649L
|2.54
|
|
|2.07
|
|style="background:#0099FF"|гравітаційне мікролінзування
|1380
|0.34
|
|
|-
|OGLE-2015-BLG-1670Lb
|
|
|
|
|
|style="background:#0099FF"|гравітаційне мікролінзування
|
|
|
|
|-
|OGLE-2016-BLG-1067Lb
|0.43
|
|
|1.70
|
|style="background:#0099FF"|гравітаційне мікролінзування
|3730
|0.30
|
|
|-
|OGLE-2018-BLG-0596Lb
|
|
|
|
|
|style="background:#0099FF"|гравітаційне мікролінзування
|
|
|
|
|-
|OGLE-2018-BLG-0740Lb
|4.8
|
|5480
|6.1
|
|style="background:#0099FF"|гравітаційне мікролінзування
|10400
|1.0
|5912
|
|-
|OGLE-2018-BLG-1011Lb
|1.8
|
|
|6.1
|
|style="background:#0099FF"|гравітаційне мікролінзування
|23000
|0.18
|
|
|-
|OGLE-2018-BLG-1011Lc
|2.8
|
|
|0.80
|
|style="background:#0099FF"|гравітаційне мікролінзування
|23000
|0.18
|
|
|-
|PDS 70b
|
|>1.3
|43500
|22
|
|style="background:#FF6CDA"|пряме спостереження
|
|
|
|
|-
|PDS 70c
|
|
|
|
|
|style="background:#FF6CDA"|пряме спостереження
|
|
|
|
|-
|PSR B0329+54 b
|0.00620
|
|10140
|10.26
|
|style="background:#FF7519"|timing
|1600
|1.44
|
|
|-
|Qatar-6b
|0.668
|1.062
|3.506195
|0.0423
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|330
|0.822
|5052
|
|-
|Qatar-7b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|Qatar-8b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|Qatar-9b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|Qatar-10b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|SDSS J1228+1040 b
|
|
|
|
|
|style="background:#FF7519"|timing
|
|
|
|The smallest known exoplanet discovered.
|-
|Teegarden b
|
|
|
|
|
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|
|-
|Teegarden c
|
|
|
|
|226
|style="background:#00FF00"|радіальна швидкість
|
|
|
|Potentially habitable exoplanet
|-
|TOI-125b
|
|0.2458
|4.65382
|0.05210
|1029
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|363.3
|0.87
|5282
|
|-
|TOI-125c
|
|0.249
|9.15067
|0.0818
|821
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|363.3
|0.87
|5282
|
|-
|TOI-150b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|TOI-163b
|1.22
|1.489
|4.231306
|0.0580
|1669
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|1359
|1.44
|6495
|
|-
|TOI-172b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|TOI-216b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|TOI-216c
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|TOI-270b
|
|0.1112
|3.360080
|0.0306
|528
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|73.23
|0.40
|3386
|
|-
|TOI-270c
|
|0.216
|5.660172
|0.0472
|424
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|73.23
|0.40
|3386
|
|-
|TOI-270d
|
|0.190
|11.38014
|0.0733
|340
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|73.23
|0.40
|3386
|
|-
|V1298 Tauri b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|V1298 Tauri c
|
|0.499
|8.24958
|0.0825
|146
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|353.9
|1.10
|4970
|
|-
|V1298 Tauri d
|
|0.572
|12.4032
|0.1083
|85
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|353.9
|1.10
|4970
|
|-
|V1298 Tauri e
|
|0.780
|60
|0.308
|10
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|353.9
|1.10
|4970
|
|-
|WASP-18Ac
|
|
|2.1558
|0.035
|
|style="background:#FF7519"|timing
|404
|1.22
|6400
|
|-
|WASP-126c
|
|
|
|
|
|style="background:#FF7519"|timing
|
|
|
|
|-
|WASP-166b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|WASP-169b
|0.561
|1.304
|5.6114118
|0.0681
|1604
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|2080
|1.34
|6110
|
|-
|WASP-171b
|1.084
|0.980
|3.8186244
|0.05040
|1642
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|2530
|1.17
|5965
|
|-
|WASP-175b
|0.990
|1.208
|3.0652907
|0.04403
|1571
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|2080
|1.21
|6229
|
|-
|WASP-177b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|WASP-178b
|1.66
|1.81
|3.3448285
|0.0558
|2470
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|1360
|2.07
|9360
|
|-
|WASP-180Ab
|0.9
|1.24
|3.409264
|0.048
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|830
|1.3
|6600
|
|-
|WASP-181b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|WASP-182b
|0.148
|0.850
|3.3769848
|0.0451
|1479
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|1080
|1.08
|5638
|
|-
|WASP-183b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|
|
|
|
|-
|WASP-184b
|0.57
|1.33
|5.18170
|0.0627
|1480
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|2090
|1.23
|6000
|
|-
|WASP-185b
|0.980
|1.25
|9.38755
|0.0904
|1160
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|897
|1.12
|5900
|
|-
|WASP-190b
|
|
|
|
|
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|1796.323
|
|
|
|-
|WASP-192b
|2.30
|1.23
|2.8786765
|0.0408
|1620
|style="background:#FFFF00"|транзитний
|1610
|1.09
|5910
||}

Примітки 

екзопланет

Екзопланети за роком відкриття